Горані може означати:
 Горанці (горані) — народ в Албанії і Косово.
 Горані — іранська мова.
 Горані (Горань) — місто в Румунії.